HMS Adolf Fredrik har två fartyg döpts till i svenska flottan:

, örlogsskepp sjösatt år 1744
, linjeskepp sjösatt år 1775